Das Open GDF Suez de Bretagne 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Saint-Malo. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 20. bis 26. September 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Saint-Malo